Meja (componist en zangeres), een Zweedse componist en zangeres
Meja (Kranj), een plaats in de Sloveense gemeente Kranj